XII сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2003 году в период с 26 марта по 2 ноября.

Команды 
В сезоне 2003 года во втором дивизионе были заявлены 93 команды. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Арсенал-2» (Тула) на «Динамо»
 «Волочанин-89» (Вышний Волочёк) на «Волочанин-Ратмир»
 «Лада-Энергия» (Дмитровград) на «Лада-СОК»
 «Локомотив» (Нижний Новгород) на «Локомотив-НН»

 «Луч» (Владивосток) на «Луч-Энергия»
 «Спартак-Орехово» (Орехово-Зуево) на «Знамя Труда»

«Строитель» (Уфа) сменил название на «Нефтяник» по ходу сезона.

«Запад» 
 Итоговая таблица

* Примечание. Результаты матчей с участием команды «Уралан Плюс» (Москва) (7:+2=3-2, 8-7) были аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

* Примечания. В соответствии с регламентом был проведён матч за 1-е место между брянским «Динамо» и ФК «Орёл», прошёл 1 ноября в Туле, завершился победой «Орла» со счётом 2:1.Результаты матчей с участием команды «Динамо» (Тула) (13:+0=2-11, 2-26) были аннулированы.

Лучшие бомбардиры:

«Юг» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Динамо» (Ставрополь) было снято 6 очков из-за неуплаты по трансферу Александра Малина.

 Результат матча «Машук-КМВ» (Пятигорск) 1:0 «Витязь» (Крымск) был аннулирован. Команде «Машук-КМВ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Урал-Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

Команда «Кузбасс-Динамо» (Кемерово) снялась с первенства до его начала.

Лучшие бомбардиры:

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2003

2003